Wahlund ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wahlund (1846–1913), schwedischer Romanist
 Per Erik Wahlund (1923–2009), schwedischer Schriftsteller und Übersetzer

 Torsten Wahlund (* 1938), schwedischer Schauspieler